Cet article présente la liste des villes du Malawi.

Ville du Malawi par population

Annexes

Sources

Liens externes 
 Office National des Statistiques
  City Population

Malawi
 
villes